Абсалямов Абдурахман Сафійович — татарський радянський письменник

 Абсалямова Юлія Аліківна — російський етнограф

Див. також 
 Абсалямово